Engineering poate fi:

 DAS Engineering, companie specializată în lucrări de instalații tehnico-sanitare
 March Engineering, fostă echipă de Formula 1 care a concurat în campionatul mondial între 1970 și 1992